Некраса —  река в Нижегородской области, приток р.Кеза
Некраса —  река в Великолукском районе Псковской области, приток р.Раслица